International Ice Hockey League 1994/1995 var den tredje säsongen av International Ice Hockey League. 28 lag deltog i ligan och Dynamo Moskva blev mästare.

Grundserien
I grundserien var lagen uppdelade i två konferenser om 14 lag vardera, som spelade 52 omgångar. Därefter gick de 8 bästa lagen från vardera konferens vidare till slutspel. Slutställningen ses nedan.

Western Conference

Eastern Conference

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1994/1995